

Geografia
 Mazzini – località (non frazione) di Monte Compatri in provincia di Roma
 Mazzini - Quartiere di Bologna

Persone
 Adolfo Mazzini (1909-2006) – cestista italiano
 Alfredo Mazzini (1943-1965) – cantante italiano, fratello minore di Mina Mazzini
 Andrea Luigi Mazzini (1814-1849) – politico italiano
 Benedetta Mazzini, nata Benedetta Crocco – (1971) – attrice, conduttrice e autrice televisiva italiana naturalizzata svizzera, figlia di Mina
 Franco Mazzini (1919-2003) – storico dell'arte e accademico italiano
 Giacomo Mazzini (1767-1848) – medico e politico italiano, padre del patriota Giuseppe
 Giuseppe Mazzini (1805-1872) – patriota, filosofo e politico italiano, protagonista del Risorgimento italiano
 Giuseppe Mazzini (1883-1961) – imprenditore e politico italiano
 Juan Carlos Mazzini (1940-2013) – cestista argentino
 Luigi Mazzini (1883-1967) – generale italiano
 Mina Mazzini, meglio nota come Mina (1940) – cantante italiana naturalizzata svizzera
 Romano Mazzini (1939-2013) – scultore e ceramista italiano
 Ubaldo Mazzini (1868-1923) – storico, giornalista e intellettuale italiano

Altro
 210182 Mazzini – asteroide
 Brigate Mazzini – gruppo politico partigiano
 Circolo Giuseppe Mazzini – antica associazione politica italiana
 Corso Giuseppe Mazzini – via di Forlì
 Galleria Mazzini – camminamento coperto di Genova
 Mazzini Society – associazione politica antifascista fondata da Gaetano Salvemini
 Ponte Giuseppe Mazzini – ponte di Roma
 Società Cestistica Mazzini – società di pallacanestro di Bologna

Pagine correlate
monumento a Giuseppe Mazzini
piazza Giuseppe Mazzini
via Mazzini